Desfiladeiros ou passos de montanha
Portas de Ferro — no rio Danúbio, onde este faz fronteira entre a Roménia e a Sérvia
Portas de Ferro (Ásia Central) — no Usbequistão, que na Antiguidade separava a Báctria da Soguediana
Portas da Cilícia — no sul da Anatólia, Turquia
Portas de Alexandre — ou Portas Cáspias

Ver também
Porta do Ferro — antiga porta da cidade de Lisboa

Desambiguações de topônimos